Vierhuizen (Achtkarspelen), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
Vierhuizen (Het Hogeland), een dorp in de Nederlandse provincie Groningen
Vierhuizen (Eemsdelta), een gehucht in de Nederlandse provincie Groningen
Vierhuizen (Súdwest-Fryslân), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland

Zie ook:
 Vierhuis (Doorverwijspagina)